Cikakak (Cikakak), een plaats in Indonesië
Cikakak (Wangon), een plaats in Indonesië
Cikakak (Banjarharjo)